Леонид — мужское имя.


Носители, известные по имени

Древние греки 
 Леонид I — спартанский царь (491—480 до н. э.) из рода Агиадов, защищавший с 6 тысячами воинов Фермопильский проход при наступлении персов и павший здесь после геройской защиты.
 Леонид II — спартанский царь (254—242 до н. э. и вторично 241—235 до н. э.) из рода Агиадов, противник реформ Агиса IV, в 242 изгнан, сверг Агиса, умер в 235 до н. э.
 Леонид (воспитатель Александра Македонского) — один из воспитателей юного Александра Македонского.
 Леонид Тарентский — древнегреческий поэт-эпиграмматик III века до н. э.
 Леонид из Родоса — философ-стоик I века н. э. Упоминается Страбоном.
 Леонид Александрийский (Юлий Леонид) — древнегреческий поэт-эпиграмматик I века н. э.

Церковные деятели

Святые 
 Леонид — мученик. Память 8 августа ст. ст.
 Леонид — мученик. Память 15 сентября ст. ст.
 Леонид — мученик. Память 2 сентября ст. ст.
 Леонид — мученик. Память 27 мая ст. ст.
  — священномученик, епископ Афинский.

 Леонид Египетский — мученик, пострадал при Максимине.
  — мученик
 Леонид Устьнедумский — иеромонах.

 Леонид (Антощенко) — священномученик, епископ Марийский.
 Леонид (Виноградов) — священномученик, иерей.
 Леонид (Лебедев) — священномученик, иерей.
 Леонид (Молчанов) (1872—1918) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Леонид (Никольский) — священномученик, иерей.
 Леонид (Сальков) — мученик.

Прочие церковные иерархи 
 Леонид — католикос-патриарх Грузии в 1918—1921.
 Леонид (ум. 1575) — архиепископ Новгородский и Псковский.

 Леонид (Антощенко) (1872—1938) — епископ Марийский Русской православной церкви, священномученик.
 Леонид (Горбачёв) (род. 1968) — архиепископ Русской православной церкви.
 Леонид (Жвания) (1885—1964) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Сухумский и Абхазский.
 Леонид (Зарецкий) (1802—1885) — епископ Екатеринославский и Таганрогский.
 Леонид (Кавелин) (1822—1891) — архимандрит Русской православной церкви.
 Леонид (Краснопевков) (1817—1876) — архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Леонид (Лобачёв) (1896—1967) — архиепископ Харьковский и Богодуховский.
 Леонид (Петровский) (ум. 1743) — архиепископ Крутицкий, член Святейшего синода (с 1731).
 Леонид (Протасьев) — епископ Рязанский и Муромский в 1573—1584 (или 1586).
 Леонид (Поляков) (1913—1990) — митрополит Рижский и Латвийский.
 Леонид (Сенцов) (1868—1918) — архимандрит Русской православной церкви, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Леонид (Солдатов) (1984) — епископ Аргентинский и Южноамериканский.
 Леонид (Толмачёв) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви.
 Леонид (Филь) (род. 1960) — епископ Речицкий, викарий Гомельской епархии.

Другое 
 Леонид — крохотный ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

Примечания